Orange Blossom Special ist
 ein Reisezug der Seaboard Air Line Railroad und ein Lied, siehe Orange Blossom Special
 der Name eines Musikfestivals, das alljährlich von Glitterhouse veranstaltet wird, siehe Orange Blossom Special Festival
 ein Musikalbum von Johnny Cash, siehe Orange Blossom Special (Album)